Суво́ровская у́лица — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района Преображенское.

Происхождение названия 
Название получила по домовладелице конца XVIII века премьер-майорше Суворовой (по одним данным — Анне Ивановне, по другим — Анне Васильевне). На старых планах Москвы значится как улица Суворова (до 1930 года). Таким образом, не связана с полководцем Александром Суворовым.

Описание 

Начинается как продолжение небольшого тупикового Фигурного переулка в месте примыкания к нему 1-го Электрозаводского переулка и проходит на север, слева к ней примыкает 2-й Электрозаводский, справа — 1-й Суворовский, затем Палочный переулок, за которым улица выходит на Преображенскую площадь. Проходит параллельно улице Буженинова (с запада) и улице Девятая Рота (с востока). Нумерация домов начинается от Фигурного переулка.

Примечательные здания и сооружения 
Всего: 42 дома.

По нечётной стороне:
 Дом 25 — Отдел внутренних дел района Преображенское;
 Дом 27 — Литературное агентство «Прест»;
 Дом 35 — Всероссийский центр контактной коррекции зрения при Институте глазных болезней им. Г. Гельмгольца; журнал «Вестник оптометрии»;

По чётной стороне:
 Дом 2/1 — жилой дом. Здесь жил философ Наль Злобин. В здании расположено отделение связи № 107023 ММП-2 (старая нумерация — Б-23);
 Дом 2/1, корпус 4 — Московский Гештальт Институт, вход с улицы Девятая Рота;
 Дом 6 — Московский завод «Звезда», филиал;
 Дом 6, строение 1 — Торговый дом Лавина;
 Дом 18 — Управления департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы: ВАО, районы Метрогородок, Сокольники, Богородское, Измайлово, Гольяново, Ивановское.

Транспорт

Наземный транспорт 
По улице не проходят маршруты общественного транспорта, ближайшие остановки расположены на Электрозаводской улице (автобусы) и на Преображенском валу (трамваи).

Ближайшие станции метро 
 «Преображенская площадь» — в сторону «Преображенской площади».
 «Семёновская» — в сторону Фигурного переулка.
 «Электрозаводская» (радиальная) и «Электрозаводская» (кольцевая) — в сторону Фигурного переулка.

Железнодорожный транспорт 
 Платформа «Электрозаводская» Казанского направления МЖД.

См. также 
 Суворовская площадь

Примечания

Ссылки 
 

Улицы Москвы, названные в честь людей